Драгович () может означать:

Фамилия 
 Драгович, Александар (род. 1991) — австрийский футболист, защитник.
 Драгович, Дорис (род. 1961) — хорватская эстрадная певица из города Сплит.

Другое 
 Монастырь Драгович — монастырь Сербской православной церкви в Северной Далмации, Хорватия.